Une ville est une unité urbaine étendue et significativement peuplée, par rapport au reste du territoire environnant. Le mot est inclus dans de nombreux toponymes, par antonomase inverse.

Entité territoriale 
Ville est un terme territorial administratif ou honorifique pouvant désigner :
 Ville (Allemagne)
 Ville de Belgique
 Villes du Canada
 Ville (Chine)
 Ville (République démocratique du Congo)
 Ville aux États-Unis :
 Ville (Alabama) (cf Liste des municipalités de l'Alabama)
  (cf Liste des municipalités de l'Alaska)
 Ville (Arizona) (cf Liste des municipalités de l'Arizona)
 Ville (Arkansas) (cf Liste des municipalités de l'Arkansas)
 Ville (Californie) (cf Liste des municipalités de Californie)
 Ville (Colorado) (cf Liste des municipalités du Colorado)
 Ville (Connecticut) (cf Liste des villes du Connecticut)
 Ville (Dakota du Sud) (cf Liste des municipalités du Dakota du Sud)
 Ville (Delaware) (cf Liste des municipalités du Delaware)
 Ville (Floride) (cf Liste des municipalités de Floride)
 Ville (État américain de Georgie) (cf Liste des municipalités de Géorgie (États-Unis))
 Ville (Indiana) (cf Liste des municipalités de l'Indiana)
 Ville (Louisiane) (cf Liste des municipalités de la Louisiane)
 Ville (Maine) (cf Liste des municipalités du Maine)
  (cf )
 
 Ville (Hongrie)
 Villes d'Inde
 Ville (Japon)
 Liste des villes du Luxembourg
 Ville (Roumanie)
 Ville, en Suède, est une division territoriale supprimée en 1971.
 À Taïwan :
 la ville provinciale (, ), une subdivision administrative de premier niveau,
 la ville administrée par le comté (, ), une subdivision administrative de niveau secondaire.

Toponymes

Forme simple 

Ville (Ferrières), village de la commune belge de Ferrières en province de Liège

Ville (Meurthe-et-Moselle), ancienne commune de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui intégrée à Ormes-et-Ville
Ville (Nièvre), ancienne commune de la Nièvre, aujourd'hui intégrée à Ville-Langy
Ville (Oise), Oise
La Ville (Rhône), ancienne commune du Rhône

Au pluriel 

Villes-sur-Auzon, Vaucluse
Villes, Ain

Formes composées

En début de toponyme (avec ou sans article défini) 

Ville-en-Hesbaye, ancienne commune belge en province de Liège
Ville-Pommerœul, ancienne commune belge en province de Hainaut

Ville-Marie, ville canadienne en Abitibi-Témiscamingue

Ville-au-Montois, Meurthe-et-Moselle
Ville-au-Val, Meurthe-et-Moselle
La Ville-aux-Bois, Aube
La Ville-aux-Bois-lès-Dizy, Aisne
La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert, Aisne
La Ville-aux-Bois-lès-Vendeuvre, ancienne commune de l'Aube
La Ville-aux-Clercs, Loir-et-Cher
La Ville-aux-Dames, Indre-et-Loire
Ville-aux-Prés, ancienne commune de Meurthe-et-Moselle
Ville-d'Avray, Hauts-de-Seine
Ville-devant-Belrain, Meuse
Ville-devant-Chaumont, Meuse
La Ville-Dieu-du-Temple, Tarn-et-Garonne
Ville-di-Paraso, Corse-du-Sud
Ville-di-Pietrabugno, Haute-Corse
Ville-Dommange, Marne
La Ville-du-Bois, Essonne
Ville-du-Pont, Doubs
Ville-en-Blaisois, Haute-Marne
Ville-en-Sallaz, Haute-Savoie
Ville-en-Selve, Marne
Ville-en-Tardenois, Marne
Ville-en-Vermois, Meurthe-et-Moselle
Ville-en-Woëvre, Meuse
La Ville-ès-Nonais, Ille-et-Vilaine
Ville-Houdlémont, Meurthe-et-Moselle
Ville-Issey, ancienne commune de la Meuse
Ville-la-Grand, Haute-Savoie
Ville-Langy, Nièvre
Ville-le-Marclet, Somme
La Ville-l'Évesque, ancienne commune d'Eure-et-Loir
Ville-Saint-Jacques, Seine-et-Marne
Ville-Savoye, Aisne
Ville-sous-Anjou, Isère
Ville-sous-la-Ferté, Aube
La Ville-sous-Orbais, Marne
Ville-sur-Ancre, Somme
Ville-sur-Arce, Aube
Ville-sur-Cousances, Meuse
Ville-sur-Illon, Vosges
Ville-sur-Jarnioux, Rhône
Ville-sur-Lumes, Ardennes
Ville-sur-Retourne, Ardennes
Ville-sur-Saulx, Meuse
Ville-sur-Terre, Aube
Ville-sur-Tourbe, Marne
Ville-sur-Yron, Meurthe-et-Moselle

Avec adjectif épithète (avec ou sans article défini) 

Petite-Ville, ancienne commune de l'Eure
La Petite-Ville, ancienne commune de la Marne

En cours de toponyme 

Château-Ville-Vieille, Hautes-Alpes
Poiseul-la-Ville-et-Laperrière, Côte-d'Or

À la fin du toponyme 

Fosses-la-Ville, commune belge en province de Namur
Herck-la-Ville, commune belge en province de Limbourg
Mussy-la-Ville, ancienne commune belge en province de Luxembourg
Villers-la-Ville, commune belge en province du Brabant wallon

Antigny-la-Ville, Côte-d'Or
Aubigny-Ville, ancienne commune du Cher
Autry-la-Ville, ancienne commune du Loiret
Bâgé-la-Ville, ancienne commune de l'Ain
Berzé-la-Ville, Saône-et-Loire
Bois-la-Ville, ancienne commune du Doubs
Bourbourg-Ville, ancienne commune du Nord
Bréhain-la-Ville, Meurthe-et-Moselle
Bricot-la-Ville, ancienne commune de la Marne
Buré-la-Ville, ancienne commune de Meurthe-et-Moselle
Cernay-la-Ville, Yvelines
Champlitte-la-Ville, ancienne commune de la Haute-Saône
Chaudenay-la-Ville, Côte-d'Or
Chaumont-la-Ville, Haute-Marne
Combs-la-Ville, Seine-et-Marne
Comps-la-Grand-Ville, Aveyron
Corny-la-Ville, ancienne commune des Ardennes
Coucy-la-Ville, Aisne
Cours-la-Ville, ancienne commune du Rhône
Courtonne-la-Ville, ancienne commune du Calvados
Crux-la-Ville, Nièvre
Dambach-la-Ville, Bas-Rhin
L'Étang-la-Ville, Yvelines
Fontenois-la-Ville, Haute-Saône
Gometz-la-Ville, Essonne
Granges-la-Ville, Haute-Saône
Gray-la-Ville, Haute-Saône
Gurgy-la-Ville, Côte-d'Or
Joux-la-Ville, Yonne
Ladevèze-Ville, Gers
Laize-la-Ville, ancienne commune du Calvados
Landouzy-la-Ville, Aisne
Magny-la-Ville, Côte-d'Or
Mailly-la-Ville, Yonne
Le Malzieu-Ville, Lozère
Mantes-la-Ville, Yvelines
Marcillé-la-Ville, Mayenne
Marly-la-Ville, Val-d'Oise
Meyrueis-Ville, ancienne commune de la Lozère
Monnet-la-Ville, Jura
Montmirey-la-Ville, Jura
Norges-la-Ville, Côte-d'Or
Ormes-et-Ville, Meurthe-et-Moselle
Orry-la-Ville, Oise
Oulchy-la-Ville, Aisne
Pagny-la-Ville, Côte-d'Or
Pont-la-Ville, Haute-Marne
Preuilly-la-Ville, Indre
Puget-Ville, Var
Saint-Chély-Ville, ancienne commune de la Lozère
Saint-Georges-Haute-Ville, Loire
Saint-Germain-la-Ville, Marne
Saint-Illiers-la-Ville, Yvelines
Solliès-Ville, Var
Thieulloy-la-Ville, Somme
Trie-la-Ville, Oise
Troisfontaines-la-Ville, Haute-Marne
Vienne-la-Ville, Marne
Vierzon-Ville, ancienne commune du Cher
Villers-la-Ville, Haute-Saône
Vitry-la-Ville, Marne
Vollore-Ville, Puy-de-Dôme
Yèvre-la-Ville, Loiret

Aire-la-Ville, commune suisse du canton de Genève
Goumoens-la-Ville, ancienne commune suisse du canton de Vaud
Mont-la-Ville, commune suisse du canton de Vaud
Montagny-la-Ville, ancienne commune suisse du canton de Fribourg
Oron-la-Ville, ancienne commune suisse du canton de Vaud
Pont-la-Ville, commune suisse du canton de Fribourg
Vufflens-la-Ville, commune suisse du canton de Vaud

Suffixe 
Le suffixe « ville » est inclus dans de nombreux toponymes francophones ou anglophones,

Nom de famille 

 Georges Ville (1824 - +1897), agronome français
 Jean Ville (1910 - +1988), mathématicien français
 Louis Ville, chanteur français
 Yves Ville (1960- ), obstétricien français

Nom composé 
 Jean Ignace de La Ville (1690-1764), homme d'Église et diplomate français ;
 Louise de Ville, artiste, metteur en scène, productrice et pyroplasticienne française.

Prénom

Œuvres 
 La Ville, pièce de théâtre française de Paul Claudel (1893-1901)
 La Ville (), roman américain de Conrad Richter (1950)
 La Ville (), roman américain de William Faulkner (1956-1957)
 La Ville ( / Al Medina), film égyptien de Yousry Nasrallah (1999)
 La Ville s'endormait, chanson de Jacques Brel (1977)
 La Ville () , troisième épisode de la vingt-huitième saison de la série télévisée Les Simpson (2016).

Voir aussi 

 Villé